
Molekulska formula -{C19H21NO4}- se može odnositi na:
 Acetilmorfon
 Boldin
 3-Monoacetilmorfin
 6-Monoacetilmorfin
 Nalokson
 Salutaridin
 Skoulerin
 Stefolidin